Kaptury peut désigner :

Toponymie
 :
dans la voïvodie de Mazovie
 Kaptury, village du powiat de Sochaczew
 Kaptury, village du powiat de Maków